«Гарри Поттер и философский камень» () может означать:
 Гарри Поттер и философский камень — роман Дж. К. Роулинг.
 Гарри Поттер и философский камень — фильм режиссёра Криса Коламбуса по роману Дж. К. Роулинг.
 Гарри Поттер и философский камень (саундтрек)
 Гарри Поттер и философский камень — компьютерная игра по мотивам романа Дж. К. Роулинг.